Sonate voor viool en piano (Borgstrøm)
Sonate voor viool en piano (Heyerdahl)
Sonate voor viool en piano (Roussel)